O termo "esclerose" significa "endurecimento do tecido" e pode se referir a:

Aterosclerose, doença inflamatória dos vasos sanguíneos.
Esclerose lateral amiotrófica, doença neurodegenerativa também chamada de doença de Lou Gehring (não afeta a bainha de mielina e se restringe somente aos motoneurónios)
Esclerose múltipla, doença neurológica crônica que é desmielinizante.
Esclerose sistêmica, doença crônica degenerativa.
Esclerose tuberosa, doença genética que causa tumores em vários órgãos do corpo humano.

Desambiguação